Vitnackad myrtörnskata (Thamnophilus bernardi) är en fågel i familjen myrfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Vitnackad myrtörnskata delas upp i två distinkta underarter med följande utbredning:
 T. b. bernardi – arida tropiska sydvästra Ecuador till nordcentrala Peru samt Isla Puná
 T. b. shumbae – nordcentrala Peru (Marañónflodens avrinningsområde i Cajamarca and Amazonas) 

Sedan 2016 urskiljer Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN shumbae som den egna arten "marañónmyrtörnskata".

Status 
IUCN bedömer hotstatus för underarterna var för sig, bernardi som livskraftig och shumbae som sårbar.

Referenser

Externa länkar 

Myrfåglar
Fåglar i neotropiska regionen